Gadd ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Gadd (* 1965), schwedischer Sänger
 Stephen Gadd (* 1964), englischer Opernsänger
 Steve Gadd (* 1945), amerikanischer Schlagzeuger
 Trevor Gadd (* 1952), britischer Radrennfahrer
 Ulf Gadd (* 1943), schwedischer Tänzer, Choreograf und Ballettdirektor

Siehe auch:
 GAD
 Gat
 Gatt (Begriffsklärung)